Colibași se poate referi la:

 Localități din România:

 comuna Colibași din județul Giurgiu
 actualul oraș Mioveni din județul Argeș, care până în 1996 a avut denumirea Colibași
 satul Colibași din județul Argeș
 satul Colibași din județul Buzău
 satul Colibași din județul Dâmbovița
 satul Colibași din județul Gorj
 satul Colibași din județul Mehedinți
 satul Colibași din județul Olt

 Localități din Republica Moldova:

 Colibași - comună din raionul Cahul